Gasmi est un patronyme porté notamment par :
 Adrien Gasmi (1986-), joueur international français de futsal ;
 Ahmed Gasmi (1984-), footballeur algérien ;
 Habib Gasmi (1957-), joueur de football tunisien ;
 Hocine Gasmi (1974-2000), footballeur algérien ;
 Karim Gasmi (1985-), arbitre international français de handball, frère de Raouf ;
 Khaled Gasmi (1953-), footballeur tunisien ;
 Mounia Gasmi (1990-), athlète handisport algérienne, pratiquant le lancer de massue et le lancer du poids ;
 Nabil Gasmi (1952-), footballeur international algérien ;
 Raouf Gasmi (1987-), arbitre international français de handball, frère de Karim ;
 Romain Gasmi (1987-), footballeur français.